Piesek Poochini (ang. Poochini's Yard, 2000-2003) – amerykański serial animowany. Liczy 26 odcinków. Każdy epizod prezentuje trzy krótkie historie.

Fabuła 
Serial opowiada o psie zwanym – Poochini, który zostaje schwytany pod okiem złego hycla i chce go zaprowadzić do schroniska. Jednak Poochini odnajduje szczęście, przychodzi rodzina White'ów: syn Billy, ojciec Walter i matka Wendy, którzy przygarniają psiaka do domu.

Postacie 
 Poochini – główny bohater serialu, mieszka z rodziną White'ów, gdzie ma swój własny domek.
 Billy White – syn państwa White'ów, najlepszy przyjaciel Poochiniego.
 Walter White – ojciec Billy'ego.
 Wendy White  – matka Billy'ego.

Wersja polska 
W Polsce serial był emitowany na kanale Polsat w wersji z angielskim dubbingiem i polskim lektorem, którym był Paweł Siedlik.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane